Lissarrague ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Lissarrague (* 1966), französisch-Schweizer Weltmeisterin im Distanzreiterin, Züchterin und Trainerin
 François Lissarrague (1947–2021), französischer Klassischer Archäologe